Francisco May kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Francisco May, Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, 
 Francisco May, Isla Mujeres, Quintana Roo, 

Robotskapade Mexikoförgreningar